Angus Reid peut désigner :
 Angus Reid, un entrepreneur canadien ;
 Angus Reid, le nom généralement utilise pour désigner le Groupe Angus Reid, une société d'études de marché et de sondages d'opinion canadienne, fondée par Angus Reid.